Aleiodes nocturnus (Telenga), een schildwesp
 Aleiodes nocturnus (Tobias), een schildwesp